Р-134
 Р-134 — советская и российская военная радиостанция для организации связи в тактическом звене управления.

Примечания